Фуэнтес-де-Карбахаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла.  Занимает площадь 32,13 км². Население — 121 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона